Aedeomyia este un gen de țânțari din familia Culicidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Aedeomyia